Název Třemošná má více významů:
 Třemošná – město v Česku v okrese Plzeň-sever
 Třemošná – do roku 1954 samostatná obec, dnes součást obce Sebranice v okrese Svitavy
 Třemošná (řeka) – vodní tok v okrese Plzeň-sever, přítok Berounky
 Třemošná (Brdská vrchovina) (778 m) – vrchol v Brdech, v Brdské vrchovině v katastrálním území Obecnice v Brdech obce Obecnice v okrese Příbram